«Moment of Peace» () — сингл немецкой группы Gregorian с участием английской певицы Сары Брайтман. Он был выпущен в 2001 году на Edel AG в качестве единственного сингла, а также вступительного трека с их третьего студийного альбома Masters of Chant Chapter II .

Трек-лист

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
  (multilanguage version, original)
  (multilanguage version)
  (multilanguage version with lyrics)
 Lyrics of this song at Musixmatch (French version)

Синглы 2001 года
Песни 2001 года